Easy Tiger — девятый студийный альбом альт-кантри певца Райана Адамса, выпущенный 25 июня 2007 года на лейбле Lost Highway. Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, таких как Allmusic, NME, Pitchfork Media, Rolling Stone, PopMatters и другие.

Об альбоме 
Альбом Адамса Easy Tiger вышел 25 июня 2007 года на лейбле Lost Highway и с тиражом 61 000 в первую неделю релиза достиг места № 7 в американском хит-параде (это высшее его достижение на то время, ранее он был на позиции № 26 с диском 2005 года «Cold Roses»). К 2008 году тираж альбома составил 217,000 копий в США и 500,000 во всём мире. Более того, альбом дебютировал в Канаде, Эстонии и Швейцарии, где ранее певец никогда не выпускал своих дисков.
Шерил Кроу исполнила бэк-вокал на треке «Two», который звучит в американском кинофильме Хэнкок.
Песня «Halloweenhead» была включена под № 45 журналом Rolling Stone в свой список лучших песен 2007 года («100 Best Songs of 2007»).

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Примечания

Ссылки 
 
 Видео Ryan Adams —  Everybody Knows. youtube.com
 Видео Ryan Adams - Halloween Head. youtube.com

Альбомы Райана Адамса
Альбомы на английском языке
Альбомы Lost Highway Records